Нова́тор:
 Новатор (от  — букв. обновитель) — человек, вносящий и осуществляющий новые, прогрессивные принципы, идеи, приёмы в какой-либо области деятельности.

Здания и сооружения

Россия 

 «Новатор» — дом детского творчества в Уфе
 «Новатор» — снесённый стадион в Уфе
 «Новатор» — дворец спорта, предшественник нынешнего баскетбольного центра в Химках.
 «Новатор» — стадион, место нынешнего стадиона «Арена Химки» в Химках.

Украина 

 «Новатор» — первоначальное название стадиона имени Владимира Бойко в Мариуполе.

Предприятия

Россия 

 «Новатор» — советское и российское предприятие в Екатеринбурге.

Украина 

 «Новатор» — предприятие военно-промышленного комплекса в Хмельницкой области

Топоним

Россия 
 Новатор — хутор в Ейском районе Краснодарского края.
 Новатор — посёлок в Великоустюгском районе Вологодской области.

Прочее 
 «Новатор» — украинский специализированный бронированный автомобиль.
 «Новатор» — московский фотоклуб, созданный в 1961 году.
 «Новатор» — название футбольного клуба «Мариуполь» в 1976—1992 годах.

См. также 
 Новаторы (мультсериал)
 Новаторов (платформа)

Примечания